Die Funktion Ortswehrführer einer sogenannten Ortsfeuerwehr existiert in folgenden Bundesländern:
 Brandenburg
 Mecklenburg-Vorpommern
 Schleswig-Holstein